Ушин — русская фамилия.

Известные носители:
 Ушин, Алексей Алексеевич (1904—1942) — художник, книжный график.
 Ушин, Андрей Алексеевич (1927—2005) — художник; сын А. А. Ушина.
 Ушин, Николай Алексеевич (1898—1942) — театральный художник и иллюстратор; брат А. А. Ушина.

Другое:

 Ушины — древнее монгольское племя.